Grinnell (Iowa)
Grinnell (Kansas)
Glaciar Grinnell

Desambiguação